Il singolare del torneo di tennis Timișoara Challenger 2004, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Marc Gicquel che ha battuto in finale Oliver Marach 6-3, 6-1.

Teste di serie 

 Óscar Hernández (primo turno)
 Tomas Behrend (secondo turno)
 Jean-René Lisnard (quarti di finale)
 Răzvan Sabău (primo turno)

 Sébastien de Chaunac (primo turno)
 Michal Mertiňák (primo turno)
 Jan Frode Andersen (primo turno)
 Florent Serra (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Timișoara Challenger 2004